Eduard Schweizer est le nom de plusieurs personnalités :

 Eduard Spelterini (1852-1931), aérostier et photographe suisse
 Eduard Schweizer (théologien) (1913-2006), théologien suisse